Padroso (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Padroso (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre